

Населені пункти та їхні частини

 Камйонек — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Камйонек — село в гміні Ґоґолін Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Камйонек — частина міста Валбжих в Нижньосілезькому воєводстві
 Камйонек — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Камйонек — частина села Будзиська в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонек — осада в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камйонек — осада в гміні Кішково Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Примітки